Le nom réminiscence peut se rapporter à :
 la réminiscence, une notion philosophique ;
 Réminiscence Paris, une marque de bijoux de fantaisie et de parfums ;
 Réminiscence, un court-métrage français sorti en 2001 ;
 Reminiscence, un album de Wink ;
 Reminiscence, le dernier épisode de la saison 2 de la série télévisée Code Lyoko ;
 Réminiscence, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Reminiscence, un film américain sorti en 2021.

Homonymie de titre